Lac Vert (Passy)
 Lac Vert (Madagaskar)